Nickelodeon:

 Nickelodeon — телевизионный канал, осуществляет трансляции на 22 языках мира и почти по всему миру.
 Nickelodeon Animation Studio — американская анимационная студия.
 Nickelodeon Movies — американская компания, занимается созданием и распространением художественных и мультипликационных фильмов.

См. также 
 Никелодеон (значения)